Французская Лига 1 сезона 2010/2011 годов — 73-й сезон чемпионата Франции по футболу с момента его основания. «Марсель» защищал титул чемпиона. Сезон начался 7 августа 2010 и закончился 29 мая 2011. В турнире принимали участие 20 команд: 17 из прошлого сезона и три, которые вышли в Лигу 1 по результатам турнира в Лиге 2. Дивизион пополнили «Кан», «Брест» и «Арль-Авиньон».

В третий раз в своей истории и впервые с 1954 года чемпионом Франции стал «Лилль».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Ле-Ман», «Булонь» и «Гренобль». Их заменили «Кан», «Брест» и «Арль-Авиньон», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Лиге 2 2009/10.

Переход на искусственные газоны 
17 мая 2010 год профессиональная лига приняла решение о том, что в сезоне 2010/2011 впервые в истории французского футбола 2 клуба («Лорьян» и «Нанси») будут играть на искусственных газонах. Решение принято из экономических, экологических и климатических соображений.

Клубы-участники

Представительство по регионам

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Лиги 1

Голевые передачи 

Источник: Голевые передачи на сайте Лиги 1

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок года

Молодой игрок года

Вратарь года

Тренер года

Команда года

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Мевлют Эрдинч в матче за «Пари Сен-Жермен» против «Сент-Этьена», 5 минута (7 августа 2010)..

 Первый автогол сезона: Жереми Жано из «Сент-Этьена» в матче против «Пари Сен-Жермен», 42 минута (7 августа 2010)..
 Первый пенальти сезона: Паулу Мачаду в матче за «Тулузу» против «Бреста», 85 минута (реализован) (7 августа 2010)..

 Первый дубль сезона: Грегори Пюжоль в матче за «Валансьен» против «Марселя», 62 минута (14 августа 2010)..

 Первый хет-трик сезона: Димитри Пайе из «Сент-Этьена» в матче против «Ланса» 85 минута (28 августа 2010)..

 Самая крупная победа: 5 голов
 «Лион» 5:0 «Арль-Авиньон» (6 марта 2011)
 «Лилль» 5:0 «Арль-Авиньон» (30 апреля 2011).

 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Лилль» 6:3 «Лорьян» (5 декабря 2010).

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Грегори Таффоро из «Кана» в матче против «Марселя», 9 минута (7 августа 2010)..

 Первая красная карточка сезона: Паскаль Беренге из «Нанси» в матче против «Ланса», 88 минута (7 августа 2010)..

 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 9
 «Лорьян» 5:1 «Бордо» — 5 для «Лорьяна» и 4 для «Бордо» (19 февраля 2011).
 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 2
 11 сентября 2010 «Ланс» 1:4 «Лилль» — 2 для «Ланса» (Себастьян Руде и Иссам Джемаа)
 23 октября 2010 «Ренн» 0:1 «Монпелье» — 1 для «Ренна» (Кадер Манган и 1 для «Монпелье» Гарри Бокали)
 15 января 2011 «Монпелье» 2:1 «Валансьен» — 1 для «Монпелье» (Бенжамен Стамбули и 1 для «Валансьена» Руди Матер)
 19 февраля 2011 «Ланс» 2:3 «Сошо» — 1 для «Ланса» (Туафилу Маулида) и 1 для «Сошо» (Кевин Анен).
 19 февраля 2011 «Лорьян» 5:1 «Бордо» — 1 для «Лорьяна» (Франко Соса) и 1 для «Бордо» (Седрик Каррассо).
 26 февраля 2011 «Сошо» 0:0 «Монпелье» — 1 для «Сошо» (Идейе Браун) и 1 для «Монпелье» (Эмир Спахич).
 9 апреля 2011 «Валансьен» 0:0 «Нанси» — 1 для «Валансьена» (Милан Бишевац) и 1 для «Нанси» (Мишель Кретьен).
 16 апреля 2011 «Ренн» 1:2 «Лорьян» — 2 для «Ренна» (Самуэль Супрайен) и (Жан-Армель Кана-Бийик).
 17 апреля 2011 «Монпелье» 1:2 «Марсель» — 1 для «Монпелье» (Абдулхамид Эль-Каутари) и 1 для «Марселя» (Лоик Реми).
 1 мая 2011 «Тулуза» 1:2 «Лион» — 2 для «Лиона» (Мишел Бастос) и (Али Сиссоко).
 10 мая 2011 «ПСЖ» 2:2 «Нанси» — 1 для «ПСЖ» (Кристоф Жалле) и 1 для «Нанси» (Рейнальд Леметр).
 29 мая 2011 «Бордо» 2:0 «Монпелье» — 2 для «Монпелье» (Сириль Жёншам) и (Жорис Марво).
 Наименьшее количество красных карточек: «Брест» и «Осер» — 0 
 Наименьшее количество желтых карточек: «Сошо» — 48 
 Наибольшее количество красных карточек: «Монпелье» — 9 
 Наибольшее количество желтых карточек: «Кан» — 81 .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт lfp 

2010/2011
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2010 году
Спорт во Франции в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011